Hachede steht für:
 den historischen Ortsnamen von Geesthacht und Marschacht.

Hachede ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich von Hachede (? – 1473), deutscher Jurist und Ratsherr der Hansestadt Lübeck